Gold Dust kan avse:

 Gold Dust (Sandy Denny-album) – ett musikalbum av Sandy Denny från 1998
 Gold Dust (Tori Amos-album) – ett musikalbum av Tori Amos från 2012
 Gold Dust Woman –  en låt av rockgruppen Fleetwood Mac, skriven och sjungen av Stevie Nicks
 Gold Dust Island – en ö i provinsen Manitoba